Павел Феликсович Здродовский (1890—1976) — советский микробиолог и иммунолог.

Доктор медицинских наук (1920), профессор, академик АМН СССР (1945). Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился 4 мая (16 мая по новому стилю) 1890 года в городе Уральске Российской империи, ныне Казахстан.

Его отец, Феликс Францевич, поляк из деревни Здроды Мозовецкого уезда Ломжинской губернии, проходил воинскую службу в России, где и женился на русской девушке — крестьянке Гликерии Петровне. Феликс Францевич умер от туберкулёза, когда сыну было только 7 лет. Мать осталась с тремя детьми и без средств к существованию.

Образование 
Окончил Уральское духовное училище, а после учился в Оренбургской духовной семинарии (не окончил). Работал учителем в сельской школе, а в 1909 году поступил на медицинский факультет Казанского университета.

Весной 1914 года был мобилизован и отправлен врачом на фронт Первой мировой войны. В 1916 году, ещё находясь на воинской службе, сдал государственные экзамены и получил диплом «лекаря» с отличием.

Начало деятельности 
После демобилизации в 1917 году — жил в Ростове-на-Дону, где работал в Донском бактериологическом институте заведующим холерным, сыпнотифозным и диагностическим отделениями. В 1920 защитил в Донском университете докторскую диссертацию по медицине. В том же году вступил добровольцем в РККА и в качестве эпидемиолога 11-й армии был направлен на борьбу с малярией в Баку.

В 1922—1930 годах Здродовский работал директором созданного по его инициативе в Баку (Азербайджан) Института микробиологии и гигиены. Одновременно преподавал как ассистент, доцент и заведующий кафедрой микробиологии Бакинского университета. Разработал план мероприятий по борьбе с малярией, участвовал в работе экспедиций, руководил работой всех малярийных станций в республике.

В 1930 году переехал в Ленинград на работу в Институт экспериментальной медицины, где заведовал сектором эпидемиологии и отделом вакцинно-сывороточного производства.

Репрессия 
В ночь на 30 октября 1938 года П. Ф. Здродовский был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму. 15 мая 1939 года осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по статье 58 Уголовного Кодекса РСФСР на 15 лет заключения с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества, виновным себя не признал. После суда был направлен по этапу в Коми АССР, где работал на строительстве дорог, лесоповале и на других тяжёлых работах. Затем его перевели в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь.

В первой половине 1939 года приговор был отменён и дело направлено на доследование, а его самого возвратили в Москву и вновь заключили в Бутырскую тюрьму. Весной 1941 года последовал перевод в Сухановскую тюрьму. Несмотря на то, что он и после «доследования» отказался признать себя виновным, коллегия Верховного суда СССР 7 июля 1941 года вновь осудила его по статье 58 и снова отправила в лагеря Коми АССР. Там он работал санитаром при больнице.

В начале 1942 года Здродовский был доставлен специальным конвоем в Москву во внутреннюю тюрьму, где работал в специальной лаборатории НКВД по специальности, занимался изучением возбудителя сыпного тифа. 6 ноября 1944 года он был освобождён согласно постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 1 ноября 1944 года с правом проживания в Москве.

Деятельность после освобождения 
В 1945 году был назначен заведующим отделом экспериментальной патологии и иммунологии в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. С этого времени и до конца жизни он изучал проблему риккетсиозов, разработал методы их профилактики с помощью живых и химических вакцин.

В 1949 году отмечен Сталинской премией.

12 мая 1956 года Военной коллегией Верховного Суда приговор за отсутствием состава преступления был отменён.

В марте 1966 года подписал письмо 13 деятелей советской науки, литературы и искусства в президиум ЦК КПСС против реабилитации И. В. Сталина.

Умер 24 июля 1976 года. Похоронен на Кунцевском кладбище (10-й участок).

Семья 
Жена (первая) Валентина Георгиевна Мамина

Жена (вторая?) — Голиневич, Елена Михайловна.

Награды и звания 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1970 года академику АМН СССР Здродовскому Павлу Феликсовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Лауреат Ленинской (1959) и Сталинской (1949) премий.
 Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
 Награждён Золотой медалью имени И. И. Мечникова АМН СССР (1967).
 Был избран почётным доктором Краковской медицинской академии, Почётным членом Общества тропической патологии Франции, получил звание лауреата Французской национальной академии медицины.

Основные публикации 
 Здродовский П. Ф. О физиологических основах иммунитета. М., 1950;
 
 
 З-е изд. 1968
 
 
 З-е изд. 1972 (совм. с Е. М. Голиневич)
 
 Здродовский П. Ф. Матрично-генетическая теория иммуногенеза и его нейрогуморальная регуляция. М., 1966.

Примечания

Литература 
 
 Голиневич Е. М. П. Ф. Здродовский. М., 1987.
 Кузьмин М. К. Ученые-медики — Герои Социалистического Труда. М., 1988.

Ссылки 
 
 Здродовский Павел Феликсович — иммунолог и микробиолог

Микробиологи СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники медицинского факультета Казанского университета
Преподаватели Ростовского государственного университета
Преподаватели Бакинского государственного университета
Сотрудники ИЭМ Санкт-Петербурга
Биологи, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Почётные доктора вузов Польши
Доктора медицинских наук
Академики АМН СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище